Ибадова — фамилия; имеет мужскую форму Ибадов.
 Ибадова, Фируза, Firuzə İbadova (род. 1954) — азербайджанская певица.
 Ибадова, Роза, Roza İbadova (1990) — азербайджанская актриса театра и кино
 Ибадова, Рахиля,  Rəhilə İbadova (1951) — азербайджанская киноактриса